

Geografia

Italia
Torello – frazione di Castel San Giorgio (SA)
Torello – frazione di Marmora  (CN)
Torello – frazione di Marzano Appio  (CE)
Torello – frazione di Melizzano  (BN)
Torello – frazione di Mercato San Severino (SA)
Torello – frazione di Montecorvino Pugliano (SA)
Torello – frazione di Ravello (SA)
Torello – frazione di San Leo (RN)
Torello – frazione di Valle Mosso (BI)

Spagna
Sant Pere de Torelló – comune della provincia di Barcellona, in Catalogna
Sant Vicenç de Torelló – comune della provincia di Barcellona, in Catalogna
Torelló – comune della provincia di Barcellona, in Catalogna

Svizzera
Torello – frazione di Carona nel Canton Ticino

Persone 
Juan Antonio Samaranch i Torelló – presidente del CIO dal 1980 al 2001
Guido Torello – condottiero italiano
Beato Torello da Poppi (1202-1282) – eremita

Altro
Torello – variante del nome proprio di persona Salvatore
Torello – termine colloquiale con cui viene talvolta definito un vitello
Torello – termine sportivo d'ambito calcistico

Pagine correlate
Toro (disambigua)
Torelli